«Принце́сса ци́рка» может означать:
 «Принцесса цирка» — оперетта 1926 года на музыку Имре Кальмана.
 «Мистер Икс» — советский художественный фильм 1958 года, экранизация оперетты «Принцесса цирка».
 «Принцесса цирка» — советский художественный фильм 1982 года, экранизация одноимённой оперетты.
 «Принцесса цирка» — российский мюзикл 2016 года, основанный на одноимённой оперетте.
 «Принцесса цирка» — российский телесериал.